Hilfsstoff steht für:
 Hilfsstoff (Rechnungswesen), im Handelsrecht nicht prägender Stoff, der während der Produktion Bestandteil des Produkts wird
 Additiv, Stoff mit positivem Effekt auf Herstellung, Lagerung, Verarbeitung oder Produkteigenschaft 
 Pharmazeutischer Hilfsstoff, nicht arzneilich wirksamer Zusatzstoff in Medikamenten
 Adjuvans
 Verarbeitungshilfsstoff, Lebensmittelzusatzstoff technischer Notwendigkeit
 Bauhilfsstoff, Hilfsmittel im Bauwesen ohne Verbleib im fertigen Bauwerk
 Betriebsstoff, Verbrauchsstoff der Produktion ohne Teilwerdung des Produkts

Siehe auch:
 Hilfsmittel (Begriffsklärung)
 Zusatzstoff (Begriffsklärung)